Philip Herbert kan syfta på flera personer, bland andra:

Philip Herbert, 4:e earl av Pembroke (1584–1649)
Philip Herbert, 5:e earl av Pembroke (1621–1669)
Philip Herbert, 7:e earl av Pembroke (1652–1683)